My Kind of Blues – album B. B. Kinga wydany w 1961 roku. Zremasterowana, poszerzona wersja ukazała się w roku 2003.

Spis utworów

Wersja oryginalna

Wersja 2003 

Albumy muzyczne wydane w roku 1961
Albumy bluesowe